Ла-Гранхуэла () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 56 км². Население — 522 человека (на 2010 год). Расстояние — 89 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 [http:// Официальная страница]
 La Granjuela

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы